Tyrolsko je označení pro území někdejšího Tyrolského hrabství. Dnes je rozděleno mezi Rakousko a Itálii:

 Tyrolsko – rakouská spolková země, která se dále dělí na:
 Severní Tyrolsko – větší část s hlavním městem spolkové země Innsbruckem
 Východní Tyrolsko – okres Lienz
 Tridentsko-Jižní Tyrolsko – italský autonomní region, dále se dělí na 2 autonomní provincie:
Bolzano-Jižní Tyrolsko – severní, většinově německojazyčná část
Tridentsko – jižní, převážně italskojazyčná část, někdy nebývá do Tyrolska vůbec zařazena